Бельв'я́н-е-Кавіра́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південь від Парижа, 160 км на південний захід від Монпельє, 45 км на південь від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 296,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Бельв'ян-е-Кавірак на сайті французького Національного інституту географії
 Бельв'ян-е-Кавірак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бельв'ян-е-Кавірак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од